Медіакомпетентність — рівень медіакультури, що забезпечує розуміння особистістю соціокультурного, економічного і політичного контексту функціонування медіа, засвідчує її здатність бути носієм і передавачем медіакультурних смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіапростором, створювати нові елементи медіакультури сучасного суспільства. Досягається через оволодіння медіаграмотністю, є показником рівня медіакультури.

Примітки

Література 
 Онкович Г. В. Медіадидактика вищої школи: український досвід // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп. / Ін-т вищ. освіти НАПН України. — Київ, 2013. — № 1. — С. 23–29.
 Медіакомпетентність фахівця: кол. монографія / Г. В. Онкович, Ю. М. Горун, В. О. Кравчук, Н. О. Литвин, І. В. Костюхіна, К. А. Нагорна ; за наук. ред. Г. В. Онкович ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. — Київ: Логос, 2013. — 286 с. : рис., табл.
 Лашук Н. М. Медіакомпетентність. Технології та стратегії: навч. посіб. для студ. спец.075 — Маркетинг / Н. М. Лашук. — Чернігів: ЧНТУ, 2017. — 118 с.

Медіазнавство